Сеис Ерманас има више значења:

 Сеис Ерманас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сеис Ерманас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику